USS Smith je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Smith (DD-17) 
 USS Smith (DD-378)

Smith